Ravenswood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ravenswood (Indiana)
 Ravenswood (Kalifornien)
 Ravenswood (Louisiana)
 Ravenswood (North Carolina)
 Ravenswood (West Virginia)
 Ravenswood Estates (Florida)

in Australien:
 Ravenswood (Queensland)

Siehe auch:
 Ravenswood (Fernsehserie), eine US-amerikanische Mysterieserie des Senders ABC Family
 Ravenswood Generating Station, ein Kraftwerk in den USA
 Adelsfamilie in der Oper Lucia di Lammermoor

Siehe auch:
 Ravenwood